Rhamphorhynchidae — родина птерозаврів, що існувала у юрському періоді (180—148 млн років тому) в Північній півкулі.

Поширення 
Рештки різних представників родини знайдені у Великій Британії, Франції, Німеччині, Португалії, Швейцарії, Росії, Казахстані, Киргизстані, Китаї, Марокко, Танзанії і на Кубі.

Опис 
Невеликі або середнього розміру птерозаври. Черепи були вужчими та витягнутішими, ніж черепи Anurognathidae та Dimorphodontidae. Отвори черепа були невеликі порівняно з двома іншими родинами. Зазвичай, очна ямка була найбільшим отвором у черепі. Зуби були одноконечними. Вони були довгими та вузькими, виступаючи зі щелепи, або були коротшими і росли вертикально. Кінець щелепи міг бути беззубим, тоді він мав рогову оболонку.

Як і всі примітивні птерозаври, Rhamphorhynchidae мали порівняно короткі кістки зап'ястя. Крижова кістка складалася з трьох-чотирьох зрощених хребців. У тазу сіднична кістка і лобкова кістка зрощені в єдине ціле, а у менших видів вони розділили невеликим швом.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Andres & Myers in 2013.

Еволюційні зв'язки всередині родини

Розташування родини серед інших птерозаврів

Примітки 

Птерозаври
Вимерлі родини плазунів